— сьодзьо-манга, автором якої є Фудзівара Хіро. Станом на лютий 2011 року видано 12 томів. З квітня по вересень 2010 року по телебаченню Японії транслювався зроблений за манґою аніме-серіал студії J.C.Staff.

Посилання 
 Maid Sama! на сайті видавця Hakusensha 
 Maid Sama!  на сайті TBS 
 

Аніме 2010
J.C.Staff